Fútbol Club Barcelona u sezoni 2009./10. postala je prva momčad koja je u jednoj godini osvojila šest velikih natjecanja. Nastupala je u španjolskom Superkupu, europskom Superkupu, Svjetskom klupskom prvenstvu, Kupu kralja, La Ligi te Ligi prvaka. U sezoni je osvojila četiri trofeja: španjolski i europski Superkup, Svjetsko klupsko prvenstvo i La Ligu.

Tijekom ljetnog prijelaznog roka, klub je transferirao svoga najboljeg ligaškog strijelca u posljednjoj trofejnoj sezoni, Samuela Eto'oa u talijanski Internazionale u zamjenu za Zlatana Ibrahimovića, zajedno s 46 milijuna eura, ukupno 69 milijuna, čime je transfer postao drugi najveći u nogometnoj povijesti.

Lionel Messi tijekom sezone dobio je Zlatnu loptu France Footballa, FIFA-inu nagradu za igrača godine i priznanje World Soccera za nogometaša godine. Sezonu je završio kao najbolji strijelac domaćeg prvenstva s 34 pogotka, što mu je donijelo Trofej Pichichi.

Pregled
Tijekom ljeta 2009., zajedno s Ibrahimovićem, Barcelona je pojačala svoje redove potpisivanjem Interova braniča Maxwella, napadača brazilskog Palmeirasa Keirrisona (trenutačno na posudbi u portugalskoj Benfici), i braniča ukrajinskog Šahtara Dmitroa Čigrinskija. Nastavljajući tradiciju korištenja igrača iz vlastitog omladinskog pogona u prvoj momčadi, trener Josep Guardiola promovirao je četiri igrača iz rezervne momčadi, Jonathana Dos Santosa, Jeffréna Suáreza, Andreua Fontàsa i Marca Muniesa. Barcelonin igrač Henrique, prethodno na posudbi u njemačkom Bayeru, u predsezoni se kratko priključio momčadi, ali je opet proslijeđen na posudbu, ovaj put u španjolski Racing Santander.

Događaji izvan terena
Katalonski list El Periódico 23. je rujna otkrio za istraživanje svakodnevnih navika četvorice mogućih kandidata za predsjednika Barcelone na izborima 2010. Istragu je odobrio generalni direktor Joan Oliver, koji je angažirao istražiteljsku tvrtku Metodo 3 da krajem ožujka i početkom travnja 2009. prikuplja dnevne informacije o potpredsjedniku institucionalne i imovinske službe Joanu Franquesi, potpredsjedniku za marketing i medije Jaumeu Ferreru, potpredsjedniku za financije i blagajniku Joanu Boixu, i potpredsjedniku za sport Rafaelu Yusteu. Oliver je na konferenciji za novinare sljedećeg dana na Camp Nouu izjavio: "Barça nije špijunirala nego samo štitila bit kluba."

Predsjednik Joan Laporta izjavio je da se "to moglo dogoditi pet mjeseci ranije. Određeni su se događaji zbili, a kad sam ja saznao za njih, dobio sam odgovarajuća objašnjenja. Ta su objašnjenja shvaćena i prihvaćena budući da nije prekršen nijedan zakon." Dodao je, "zaključeno je kako su zatraženi izvještaji unutar granica zakona te da je njihova svrha zaštita uključenih strana i kluba. Zato je slučaj zaključen." Laporta je i rekao: "Metode djelovanja bolje su nam nego u cjelokupnoj povijesti, a sada, kada nas žele destabilizirati, ljudi povlače ovakve teme. Nastavit ćemo na isti način, jer tako rade i svi ostali. Naviknuti smo živjeti pod pritiskom, a ljudi nas pokušavaju destabilizirati... Barça je ujedinjena, a ujedinjeni smo nepobjedivi."

Trener Barcelone Pep Guardiola izjavio je kako je "zaštitio momčad od skandala istrage" i da "o toj temi nije bilo riječi u svlačionici te da je čak ni kapetani nisu spominjali, koncentracija je potpuna."

11. studenog, potpredsjednik Joan Franquesa podnio je svoju ostavku zbog "osobnih razloga". Predsjednik Laporta restrukturirao je odbor direktora, imenovavši Alberta Perrína novim potpredsjednikom. Laporta je izjavio kako je "unio takve promjene za te osobe kako bi bolje upoznali klub."

Zlatna lopta
France Football je 1. prosinca objavio kako je Lionel Messi dobitnik Zlatne lopte za 2009., čime je postao deveti igrač koji ju je osvojio dok je igrao za Barcelonu i prvi Argentinac uopće. Messi je nagradu posvetio "svojoj obitelji, koja je uvijek bila uz mene i svojim suigračima u Barçi koji su uvijek davali sve od sebe da se pobrinu da osvojim nagradu". Istaknuo je i Xavija i Iniestu, koji su završili na trećem i četvrtom mjestu, "dali su sve za Barçu i zaslužuju svoje priznanje. Da sam mogao glasovati, glasovao bih za bilo kojeg Barçinog igrača."

FIFA-in igrač godine 
21. prosinca, Lionel Messi je u Zürichu proglašen FIFA-inim igračem godine za 2009. Messi je s 1.073 glasova uvjerljivo trijumfirao ispred prethodnog dobitnika Cristiana Ronalda s 352 glasa.

Svjetsko klupsko prvenstvo 

Barcelona je u prosincu nastupila na Svjetsko klupskom prvenstvu u Abu Dabiju. Turnir je započela u polufinalu protiv meksičkog Atlantea i svladala ga 3-1. U finalu je pobijedila argentinski Estudiantes čime je u jednoj kalendarskoj godini osvojila rekordnih šest trofeja kao prvi klub u nogometnoj povijesti kojem je to uspjelo. Osim toga, Pedro je pogotkom u polufinalu ušao u povijest kao prvi nogometaš koji je u jednoj sezoni bio strijelac u šest različitih natjecanja; pogađao je u La Ligi, Kupu Kralja, španjolskom Superkupu, europskom Superkupu, Ligi prvaka i Svjetskom klupskom prvenstvu.

Prijateljska utakmica

6. studenog generalni direktor Joan Oliver potvrdio je da će Barcelona u Kuvajtu 21. prosinca odigrati susret protiv kuvajtskog Kazma Sporting Cluba na Stadionu Al-Sadaqua Walsalam. Utakmica je odigrana nakon Svjetskog klupskog prvenstva koje se održavalo u istoj regiji, u Ujedinjenim Arapskim Emiratima.

Igrači

Informacije o momčadi

Stanje 16. svibnja 2010.

Iz omladinskog pogona

Transferi

Dolasci

Odlasci

Statistika momčadi
{| class="wikitable" width=600px
|-
!colspan=4| Momčad
!colspan=2| La Liga
!colspan=2| Kup kralja
!colspan=2| Liga prvaka
!colspan=2| Ostalo
!colspan=2| Ukupno
!rowspan=2| Bilješke
|-
!width=30px|  Br.
!width=30px|  Poz.
!width=30px;| Nac.
!width=100px| Igrač.
!width=40px|  Nas.
!width=40px|  
!width=40px|  Nas.
!width=40px|  
!width=40px|  Nas.
!width=40px|  
!width=40px|  Nas.
!width=40px|  
!width=40px|  Nas.
!width=40px|  
|-
|align=center|1
|align=center|VRA
|align=center|
|align="left"|Valdés
|align=center| 38
|align=center| 
|align=center| 
|align=center| 
|align=center| 12
|align=center| 
|align=center| 5
|align=center| 
|align=center| 55
|align=center| 
|align=center| 
|-
|-bgcolor=#EEEEEE
|align=center|13
|align=center|VRA
|align=center|
|align="left"|Pinto
|align=center| 
|align=center| 
|align=center| 4
|align=center| 
|align=center| 
|align=center| 
|align=center| 
|align=center| 
|align=center| 4
|align=center| 
|align=center| 
|-
|-
|align=center|2
|align=center|BRA
|align=center|
|align="left"|Dani Alves
|align=center| 29
|align=center| 3
|align=center| 4
|align=center| 
|align=center| 11
|align=center| 
|align=center| 5
|align=center| 
|align=center| 49
|align=center| 3
|align=center| 
|-
|-bgcolor=#EEEEEE
|align=center|3
|align=center|BRA
|align=center|
|align="left"|Piqué
|align=center| 32
|align=center| 2
|align=center| 1
|align=center| 
|align=center| 11
|align=center| 2
|align=center| 5
|align=center| 
|align=center| 49
|align=center| 4
|align=center| 
|-
|-
|align=center|4
|align=center|BRA
|align=center|
|align="left"|Márquez
|align=center| 15
|align=center| 1
|align=center| 3
|align=center| 
|align=center| 4
|align=center| 
|align=center| 1
|align=center| 
|align=center| 23
|align=center| 1
|align=center| 
|-
|-bgcolor=#EEEEEE
|align=center|5
|align=center|BRA
|align=center|
|align="left"|Puyol
|align=center| 32
|align=center| 1
|align=center| 2
|align=center| 
|align=center| 9
|align=center| 
|align=center| 5
|align=center| 
|align=center| 48
|align=center| 1
|align=center| 
|-
|-
|align=center|18
|align=center|BRA
|align=center|
|align="left"|Milito
|align=center| 11
|align=center| 
|align=center| 1
|align=center| 
|align=center| 5
|align=center| 
|align=center| 
|align=center| 
|align=center| 17
|align=center|
|align=center| 
|-
|-bgcolor=#EEEEEE
|align=center|19
|align=center|BRA
|align=center|
|align="left"|Maxwell
|align=center| 25
|align=center| 
|align=center| 3
|align=center| 
|align=center| 7
|align=center| 
|align=center| 1
|align=center| 
|align=center| 36
|align=center|
|align=center| 
|-
|-
|align=center|21
|align=center|BRA
|align=center|
|align="left"|Čigrinskij
|align=center| 12
|align=center| 
|align=center| 2
|align=center| 
|align=center| 
|align=center| 
|align=center| 
|align=center| 
|align=center| 14
|align=center|
|align=center| 
|-
|-bgcolor=#EEEEEE
|align=center|22
|align=center|BRA
|align=center|
|align="left"|Abidal
|align=center| 17
|align=center| 
|align=center| 2
|align=center| 
|align=center| 8
|align=center| 
|align=center| 2
|align=center| 
|align=center| 29
|align=center|
|align=center| 
|-
|-
|align=center|34
|align=center|BRA
|align=center|
|align="left"|Fontàs
|align=center| 1
|align=center| 
|align=center| 1
|align=center| 
|align=center| 
|align=center| 
|align=center| 
|align=center| 
|align=center| 2
|align=center|
|align=center| 
|-
|-bgcolor=#EEEEEE
|align=center|40
|align=center|BRA
|align=center|
|align="left"|Bartra
|align=center| 1
|align=center| 
|align=center| 
|align=center| 
|align=center| 
|align=center| 
|align=center| 
|align=center| 
|align=center| 1
|align=center|
|align=center| 
|-
|-
|align=center|6
|align=center|VEZ
|align=center|
|align="left"|Xavi
|align=center| 34
|align=center| 3
|align=center| 3
|align=center| 2
|align=center| 11
|align=center| 1
|align=center| 5
|align=center| 1
|align=center| 53
|align=center| 7
|align=center| 
|-
|-bgcolor=#EEEEEE
|align=center|8
|align=center|VEZ
|align=center|
|align="left"|Iniesta
|align=center| 29
|align=center| 1
|align=center| 3
|align=center| 
|align=center| 9
|align=center| 
|align=center| 1
|align=center| 
|align=center| 42
|align=center| 1
|align=center| 
|-
|-
|align=center|15
|align=center|VEZ
|align=center|
|align="left"|Keita
|align=center| 27
|align=center| 6
|align=center| 1
|align=center| 
|align=center| 10
|align=center| 
|align=center| 4
|align=center| 
|align=center| 42
|align=center| 6
|align=center| 
|-
|-bgcolor=#EEEEEE
|align=center|16
|align=center|VEZ
|align=center|
|align="left"|Busquets
|align=center| 33
|align=center| 
|align=center| 4
|align=center| 
|align=center| 10
|align=center| 
|align=center| 5
|align=center| 1
|align=center| 52
|align=center| 1
|align=center| 
|-
|-
|align=center|24
|align=center|VEZ
|align=center|
|align="left"|Touré Yaya
|align=center| 22
|align=center| 1
|align=center| 1
|align=center| 
|align=center| 8
|align=center| 
|align=center| 5
|align=center| 
|align=center| 36
|align=center| 1
|align=center| 
|-
|-bgcolor=#EEEEEE
|align=center|28
|align=center|VEZ
|align=center|
|align="left"|J. dos Santos
|align=center| 2
|align=center| 
|align=center| 2
|align=center| 
|align=center| 1
|align=center| 
|align=center| 
|align=center| 
|align=center| 5
|align=center|
|align=center| 
|-
|-
|align=center|34
|align=center|VEZ
|align=center|
|align="left"|Thiago
|align=center| 1
|align=center| 1
|align=center| 1
|align=center| 
|align=center| 
|align=center| 
|align=center| 
|align=center| 
|align=center| 2
|align=center| 1
|align=center|
|-
|-bgcolor=#EEEEEE
|align=center|9
|align=center|NAP
|align=center|
|align="left"|Ibrahimović
|align=center| 29
|align=center| 16
|align=center| 2
|align=center| 1
|align=center| 10
|align=center| 4
|align=center| 4
|align=center| 
|align=center| 45
|align=center| 21
|align=center| 
|-
|-
|align=center|10
|align=center|NAP
|align=center|
|align="left"|Messi
|align=center| 35
|align=center| 34
|align=center| 3
|align=center| 1
|align=center| 11
|align=center| 8
|align=center| 4
|align=center| 4
|align=center| 53
|align=center| 47
|align=center| 
|-
|-bgcolor=#EEEEEE
|align=center|11
|align=center|NAP
|align=center|
|align="left"|Bojan
|align=center| 23
|align=center| 8
|align=center| 4
|align=center| 2
|align=center| 5
|align=center| 1
|align=center| 4
|align=center| 1
|align=center| 36
|align=center| 12
|align=center| 
|-
|-
|align=center|14
|align=center|NAP
|align=center|
|align="left"|Henry
|align=center| 21
|align=center| 4
|align=center| 1
|align=center| 
|align=center| 6
|align=center| 
|align=center| 4
|align=center| 
|align=center| 32
|align=center| 4
|align=center| 
|-
|-bgcolor=#EEEEEE
|align=center|17
|align=center|NAP
|align=center|
|align="left"|Pedro
|align=center| 34
|align=center| 12
|align=center| 4
|align=center| 3
|align=center| 9
|align=center| 4
|align=center| 5
|align=center| 4
|align=center| 52
|align=center| 23
|align=center| 
|-
|-
|align=center|31
|align=center|NAP
|align=center|
|align="left"|Gai
|align=center| 
|align=center| 
|align=center| 1
|align=center| 
|align=center| 
|align=center| 
|align=center| 
|align=center| 
|align=center| 1
|align=center|
|align=center| 
|-
|-bgcolor=#EEEEEE
|align=center|35
|align=center|NAP
|align=center|
|align="left"|Jeffrén
|align=center| 12
|align=center| 2
|align=center| 2
|align=center| 
|align=center| 2
|align=center| 
|align=center| 2
|align=center| 
|align=center| 18
|align=center| 2
|align=center| 
|-
|-
|align=center|36
|align=center|NAP
|align=center|
|align="left"|Jonathan S.
|align=center| 
|align=center| 
|align=center| 1
|align=center| 
|align=center| 
|align=center| 
|align=center| 
|align=center| 
|align=center| 1
|align=center|
|align=center| 
|}
 Stanje 16. svibnja 2010.
 Uključuje španjolski Superkup, UEFA Superkup i Svjetsko klupsko prvenstvo.

Klub
Trenersko osoblje

Natjecanja
Pregled
Kao i u devet od posljednjih deset sezona, Barcelona sudjeluje u svim velikim natjecanjima: La Ligi, Ligi prvaka i Kupu kralja. Trostruki trijumf iz prethodne sezone značio da je se Barcelona natjecala i na Svjetskom klupskom prvenstvu, europskom Superkupu i španjolskom Superkupu. Klub će se natjecati i u Katalonskom kupu, iako se u prošlosti ovo natjecanje pokazalo kao manje važno, gdje su obično priliku dobivali mlađi igrači.

La Liga
Sažetak rezultata

Rezultati po kolima

 Tablica 

Liga prvakaGrupa FUtakmice
Termini početka po srednjoeuropskom vremenu.

Predsezona

La Liga

Španjolski Superkup

UEFA Superkup

Liga prvakaGrupna faza'''

Osmina finala

Četvrtfinale

Polufinale

Kup kralja

FIFA Svjetsko klupsko prvenstvo

Prijateljske

Izvori

Vanjske poveznice
Službena stranica FC Barcelone

Nogomet u Španjolskoj